Taiz eller Ta'izz (تعز) är en stad på högländerna i Jemen. Taiz är den administrativa huvudorten i guvernementet Taizz. 

Orter i Jemen